Steiermark steht für:
 Land Steiermark
 die historische Region Steiermark, siehe Geschichte der Steiermark
 Untersteiermark ()
 Frachtschiff „Steiermark“, siehe Kormoran (Schiff, 1938)
 (6482) Steiermark, Asteroid

Orte:
 Kirchbach in Steiermark
 Neumarkt in Steiermark
 Pischelsdorf in der Steiermark
 Straß in Steiermark

Unternehmen:
 Radio Steiermark, Radiosender 
 Antenne Steiermark, Radiosender 
 Styria Media Group, Medienunternehmen  

Siehe auch:

 Portal Steiermark
 Steyermark